George Kerr puede referirse a las siguientes personas:

 George Kerr (atleta), atleta jamaicano;
 George Kerr (yudoca), yudoca británico.